Adrianna Nicole (San Francisco, 25 de março de 1977) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios 
 2007: AVN Award – Best Group Sex Scene, Video – Fashionistas Safado: The Challenge — venceu
 2008: AVN Award – Unsung Starlet of the Year — indicada
 2008: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – Upload — indicada
 2009: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – World's Biggest Cum Eating Cuckold — indicada
 2009: AVN Award – Unsung Starlet of the Year — indicada
 2009: XRCO Award – Unsung Siren — indicada
 2009: XRCO Award – Superslut — indicada
 2009: XBIZ Award – Female Performer of the Year — indicada
 2010: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene – Party of Feet — indicada
 2010: AVN Award – Best Group Sex Scene – Evil Anal 10 — indicada
 2011: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – Belladonna: Fetish Fanatic 8 — indicada
 2011: AVN Award – Best Oral Sex Scene – Fuck Face — indicada
 2012: AVN Award – Best Anal Sex Scene – Rough Sex 3: Adrianna's Dangerous Mind — indicada
 2012: AVN Award – Best Group Sex Scene – Tristan Taormino’s Rough Sex 3: Adrianna’s Dangerous Mind — indicada
 2012: AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) – Rough Sex 3: Adrianna's Dangerous Mind — indicada

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de São Francisco (Califórnia)